Ел Салвијал има више значења:

 Ел Салвијал (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвијал (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику